Антидотарий ():

  — сборник медицинских рецептов, особенно противоядий.
 Антидотарий (X век) — часть медицинского труда «Sefer ha-Jakar» Саббатая Донноло.
 «Антидотарий» (или «Описание противоядий»; 1140) — латинский труд, фармакопея ректора медицинской школы в Салерно  (Nicolaus Praepositus; Николаус Пропст).
 Антидотарий («Kitab Akrabazin»; XIII век) — о составных лекарствах Дауда Абу аль-Фадла.
 «Antidotar» (нач. XV века) — латинский труд чешского врача Кршиштяна из Прахатиц.
 «» («Большой Антидотарий»; XI—XIII века) — средневековый медицинский сборник; компиляция трудов Галена, «», Марцелла Эмпирика, Феодора Присциана, Александра Траллийского и Авиценны.

См. также 
 «Антрорарий» ()
 Фармакопея
 «Пассионарий»

Примечания